żółwinkowate (Myobatrachidae) – rodzina płazów bezogonowych
 żółwinkowate (Scutelleridae) – rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych